Wolfingen bezeichnet:
 in der Schweiz Schloss Vufflens in Vufflens-le-Château nordwestlich von Morges über dem Genfersee
 in Serbien den deutschen Namen der Gemeinde Karavukovo in der Wojwodina

Siehe auch:
 Wolfing
 Wolflingen